KTM steht für:
 Kamp-Thaya-March, ein über rund 420 Kilometer Strecke verfügendes 3-Flüsse-Radwandergebiet in Niederösterreich, siehe Kamp-Thaya-March-Radroute
 Keretapi Tanah Melayu, malaysische Bahngesellschaft
 Kirowski Tramwaj Motorny, Straßenbahnbaureihen der russischen Ust-Katawer Waggonbaufabrik
 Flughafen Kathmandu (IATA-Code), nepalesischer Flughafen

Österreichische Fahrzeugunternehmen und zugehörige Rennteams:
 KTM Motor-Fahrzeugbau, ehemaliger österreichischer Moped-, Fahrrad- und Motorradhersteller, aus dem verschiedene, teilweise heute noch unter Marke KTM agierende Unternehmen hervorgingen
 KTM, österreichische Motorradmarke (ehemals KTM Power Sports), siehe Pierer Mobility
 KTM Fahrrad, österreichischer Fahrradhersteller
 Red Bull KTM, österreichisches Motorsportteam

ktm steht für:
 Kurti (Sprache) (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache an der Nordküste von Manus (Insel), Manus Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung